Sing Tao SC (celým názvem: Sing Tao Sports Club; ) byl čínský fotbalový klub, který sídlil ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu.

Založen byl v roce 1940 hongkongskou novinářskou společností Sing Tao News Corporation. Po celou dobu své existence byl firemním týmem téže společnosti. Jednalo se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1946/47. Na mezinárodní scéně klub účinkoval pouze jednou, účast byla v Poháru vítězů pohárů AFC (neodehrán ani jeden zápas, klub ze soutěže odstoupil). Zanikl v roce 1999.

Získané trofeje 

 Hong Kong First Division League / Premier League ( 1× )
 1946/47
 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 8× )
 1946/47, 1947/48, 1951/52, 1966/67, 1969/70, 1971/72

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1940–1942: Hong Kong First Division League
 1945–1946: Hong Kong Second Division League
 1946–1948: Hong Kong First Division League
 1951–1963: Hong Kong First Division League
 1963–1964: Hong Kong Second Division League
 1964–1973: Hong Kong First Division League
 1984–1985: Hong Kong Third 'A' Division League
 1985–1987: Hong Kong Second Division League
 1987–1999: Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, wildstat.ru 

Zaniklé hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1940
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999